dawne gminy:
 gmina Topola – dawna gmina wiejska, powiat pińczowski, woj. kieleckie
 gmina Topola – dawna gmina wiejska, powiat łęczycki, woj. łódzkie
 gmina Topola – dawna gmina wiejska, powiat ząbkowicki, woj. wrocławskie